Светлана Кузнецова и  Амели Моресмо — победительницы турнира.

Сеянные 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Второй раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Четвертьфинал)
  Квета Пешке /  Лиза Реймонд (Финал)
  Саманта Стосур /  Ренне Стаббз (Четвертьфинал)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Первый раунд)
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Четвертьфинал)
  Чжань Юнжань /  Франческа Скьявоне (Снялись до первого матча)
  Мария Кириленко /  Флавия Пеннетта (Второй раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка турнира

Sony Ericsson Open 2009